Жуазейру ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Вали-Сан-Франсискану-да-Баия. Находится в составе крупной городской агломерации Промышленный регион Полу-Петролина-и-Жуазейру. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жуазейру. Население составляет 230 538 человек на 2007 год. Занимает площадь 6 389,623 км². Плотность населения — 32,5 чел./км².

Праздник города —  15 июля.

История 
Город основан в 1806 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 1.159.828,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 5.706 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,683 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Важнейшие населенные пункты 

Муниципалитеты штата Баия